Гран-при Монако 1962 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1962 года. Автогонки прошли 3 июня 1962 года на трассе Монте-Карло.

Команда «Феррари» расширила своё присутствие на старте до трёх автомобилей, взяв в команду Вилли Мэресса и заменив Джанкарло Багетти на Лоренцо Бандини. Кроме того, на автомобиле Мэресса в тренировочных заездах участвовал ещё один не стартовавший в квалификации и гонке гонщик команды Рикардо Родригес. Стартовое поле дополнил частник Морис Трентиньян, ещё двое частных гонщиков, Нино Ваккарелла и Йозеф Зифферт, не прошли квалификационный отбор.

На первом круге в лидеры вырвался стартовавший с третьего места Брюс Макларен, в то время как в первом повороте трассы заклинило дроссельную заслонку на машине Ричи Гинтера и он врезался в идущих впереди Мориса Трентиньяна и Иннеса Айрленда. В массовом завале также получили повреждения машины Дэна Герни и Тревора Тейлора. Колесо, отлетевшее при аварии от автомобиля Гинтера, попало в голову работнику трассы Анже Бальдони, который от полученных травм скончался в больнице девять дней спустя. Макларен на шестом круге уступил первое место Грэму Хиллу, который лидировал на протяжении почти всей дистанции, но поломка двигателя за восемь кругов до финиша вынудила его сойти и отдать победу новозеландцу. Финишировавший третьим Лоренцо Бандини поднялся на подиум впервые в карьере.

Гонка 

|}

Круги лидирования:

1-6 Брюс Макларен

7-92 Грэм Хилл

93-100 Брюс Макларен

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в обе таблицы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Гран-при Монако